Віла-Флор () — португальська власна назва.

Топоніми

Віла-Флор — муніципалітет.
 Віла-Флор (парафія)